Mecz o Superpuchar Europy UEFA 2022 został rozegrany 10 sierpnia 2022 roku na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach pomiędzy Realem Madryt (zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2021/22) a Eintrachtem Frankfurt (triumfatorem Ligi Europy UEFA 2021/22). Zwycięzcą tego meczu została drużyna ze stolicy Hiszpanii dzięki trafieniom Davida Alaby i Karima Benzemy. Jest to piąty triumf Realu w historii rozgrywek o Superpuchar UEFA.

Szczegóły meczu 

 
ZDOBYWCA SUPERPUCHARU EUROPY UEFA 2022

REAL MADRYT PIĄTY TYTUŁ

Przypisy 

2022 w piłce nożnej
Eintracht Frankfurt
Piłka nożna w Finlandii
Real Madryt
Sport w Helsinkach
Superpuchar Europy UEFA